Auslaufen bezeichnet:
 das Austreten einer Flüssigkeit aus einem undichten Gefäß, siehe Leck
 das Austreten von Elektrolyt aus einer Batterie, siehe Batterie (Elektrotechnik)
 das Verlassen eines Hafens durch ein Schiff, siehe Ablegemanöver 
 das Hinausgleiten einer Leine durch eine Öffnung in der Bordwand eines Schiffes, siehe Klüse
 eine Phase mäßiger Bewegung nach intensiver sportlicher Betätigung, siehe Cool Down

Siehe auch:

 Auslauf (Begriffsklärung)